НХЛ в сезоне 1949-1950 — стал 33-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Детройт Рэд Уингз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 Матч всех звёзд НХЛ 1949
 1949 год в спорте
 1950 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1949 год в хоккее
1950 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1949 году
Спорт в Канаде в 1950 году